Le  mixte colonial est une unité de l'armée française.

Création et différentes dénominations 
  - Création du  mixte colonial
 Un bataillon du dépôt du  d'infanterie coloniale
  de tirailleurs sénégalais
  de tirailleurs sénégalais
  - Devient le  Régiment d'Infanterie Coloniale

Chefs de corps 
  : Lieutenant-colonel Betrix

Insigne du  mixte colonial

Héraldique

Signification

Devise du  mixte colonial

Drapeau du régiment 

Il porte les inscriptions :

Historique

La Première Guerre mondiale

1915 
  : Embarquement à Toulon pour la presqu'île de Gallipoli.
 Bataille des Dardanelles
  : Combats du Kéréves Déré, puis organisation d'un secteur dans cette région.

Rattachements 
 d'infanterie du Corps Expéditionnaire d'Orient

Liens externes 
 
 Musée des troupes de marine de Fréjus

Infanterie, 07
Infanterie, 07